

La rue Léopold à Bruxelles.
 La rue Léopold à Liège.

La rue Léopold à Paris est une ancienne voie ou une voie déclassée des entrepôts de Bercy, portant le prénom d’un proche de Louis Julius Gallois maire de Bercy jusqu’en 1821.